Премьер-министр Антигуа и Барбуды — глава правительства и исполнительной власти Антигуа и Барбуды.

Диаграмма пребывания в должности

Главный министр Антигуа (колония, 1960—1967) 

Гла́вный мини́стр Анти́гуа () — в колонии Великобритании Антигуа (до 31 мая 1962 года входившей в состав Федерации Вест-Индии) — глава правительства, которому принадлежала ограниченная исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьеры Антигуа (ассоциированное государство, 1967—1981) 

Премье́р Анти́гуа () — в государстве Антигуа, имевшем статус ассоциированного с Великобританией государства, глава правительства, которому принадлежала исполнительная власть. Им становился лидер победившей на выборах в парламент партии.

Премьер-министры Антигуа и Барбуды (с 1981) 

Премье́р-мини́стр Анти́гуа и Барбу́ды () является главой правительства, которому принадлежит исполнительная власть. Им становится лидер победившей на выборах в парламент партии.

Политическая система Антигуа и Барбуды определяется как федеральная парламентская монархия, возглавляемая монархом Антигуа и Барбуды (в настоящее время королева Елизавета II). Поскольку королева не может находиться во всех Королевствах Содружества, она назначает генерал-губернатора для осуществления своих обязанностей в качестве королевы Антигуа и Барбуды. Генерал-губернаторы несут ответственность за назначение премьер-министра, а также других Министров Правительства после консультаций с премьер-министром.

См. также 
 Генерал-губернатор Антигуа и Барбуды

Примечания

Ссылки 
 Список руководителей Антигуа и Барбуды 
 Политические партии Антигуа 

Антигуа и Барбуды

Списки:Антигуа и Барбуда